Моди может означать:

 Моди — бог воинской ярости в скандинавской мифологии.
 Моди — письменность, ранее применявшаяся для языка маратхи.
 «Моди» () — канадский фильм, вышедший в 2017 году.
 Моди, Нарендра (род. 1950) — индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии (с 2014 года).
 Моди, Хормусджи Наороджи (1838—1911) — успешный предприниматель и видный филантроп парского происхождения.

Топоним
  — район Стамбула, в области Кадыкёй.
 Моди (Порос) — остров близ Пороса в заливе Сароникос Эгейского моря.
  — один из островов в архипелаге Эхинады в Ионическом море.
  — село в Греции, в общине Волви в Центральной Македонии.
  — село в Греции, в общине Амфиклия-Элатия в Центральной Греции.
  — село в Греции, в общине Платаньяс на Крите.
  — деревня в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.